

Toponymes

 Munchhausen, ville française du Bas-Rhin.
 Münchhausen, municipalité allemande dans le land de la Hesse.

Patronymes

 Börries von Münchhausen (1874-1945), poète et écrivain allemand.
 Karl Friedrich Hiéronymus, baron de Münchhausen (1720-1797), militaire allemand devenu un personnage de fiction populaire, auteur d'exploits fabuleux dans un roman-éponyme.
 Otto von Münchhausen (1716-1774), botaniste allemand.
 Thankmar von Münchhausen (1893-1979), avocat et éditeur allemand qui fréquenta les artistes d'avant la Première Guerre mondiale à Paris.
 Thankmar von Münchhausen (1932- ), journaliste allemand.

Cinéma
Plusieurs films se sont basés sur les aventures du baron de Münchhausen :
 Les Aventures du baron de Münchhausen, film de Georges Méliès sorti en 1911.
 Les Aventures fantastiques du baron Münchhausen, film de Josef von Báky sorti en 1943.
 Les Fabuleuses Aventures du légendaire baron de Münchhausen, film d'animation de Jean Image sorti en 1978.
 Les Aventures du baron de Münchhausen, film de Terry Gilliam sorti en 1989.
Le Secret des Sélénites, film d'animation de Jean Image sorti en 1984.

Psychiatrie et psychologie
Du fait du caractère narcissique et mythomane attribué au baron de Münchhausen, son nom a été employé en psychologie :
 Syndrome de Münchhausen, état morbide caractérisé par le besoin de simuler une maladie.
 Syndrome de Münchhausen par procuration, forme grave de sévice sur enfant.
 Les Cheveux du baron de Münchhausen, ouvrage du psychologue Paul Watzlawick.

Mathématiques
 Nombre de Münchhausen, variante des nombres narcissiques.

Prix et récompenses 
 Prix Münchhausen